Esistono più comuni francesi con questo nome

La Perrière – Orne
La Perrière – Savoia